Para outras pessoas chamadas Balthazar, veja Balthazar .

São Balthazar, também chamado Balthasar, Balthassar e Bithisarea, era segundo a tradição um dos Magos bíblicos junto com Gaspar e Melchior que visitaram o menino Jesus depois que ele nasceu. Balthazar é tradicionalmente referido como o rei da Arábia e deu o dom da mirra a Jesus. Na Igreja Católica Romana, ele é considerado um santo (assim como os outros dois magos).

Tradição 
O Evangelho de Mateus não indica os nomes dos Magos (ou quantos eram). Os nomes tradicionais são atribuídos a um manuscrito grego de 500 d.C traduzido para o latim e comumente aceite como a fonte dos nomes. Neste manuscrito original, Balthazar é chamado Bithisarea, que mais tarde se desenvolveu em Balthazar no cristianismo ocidental. Balthazar foi descrito no século 8 por São Beda como sendo "[de] compleição negra, com uma barba pesada" com a "mirra que ele segurava em suas mãos prefigurava a morte do Filho do homem".

Como parte dos Magos, Baltasar seguiu a Estrela de Belém primeiro para o palácio de Herodes, o Grande, que os instruiu a voltar a ele quando encontrassem o Menino Jesus. Quando eles chegam na casa, os magos o adoraram e apresentaram seus presentes. Baltazar deu o presente da mirra, que simbolizava a futura morte de um rei, já que a mirra era um item caro na época. Após seu retorno ao seu próprio país, evitando o rei Herodes, supõe-se que Balthazar celebrou o Natal com os outros membros dos Magos na Armênia em 54 dC, mas faleceu em 6 de janeiro de 55 dC com 112 anos

Balthasar e Gaspar são personagens do romance Ben-Hur: Um Conto de Cristo e as várias adaptações cinematográficas do romance, que narra seus últimos anos.

Comemoração 
Balthazar, juntamente com os outros magos, supostamente está enterrado no Santuário dos Três Reis da Catedral de Colônia, depois de seus restos mortais terem sido transferidos de Constantinopla por Eustorgius I em 344 dC para Milão . Em 1164, o imperador romano Fredrick Barbarossa os transferiu para Colônia. Balthazar é comemorado na Epifania com os outros membros dos Magos, mas no catolicismo, festa de Balthazar é no dia 11 de janeiro.

Controvérsia 
Nos países da Europa Continental, Balthazar, baseado na descrição de Saint Beda, é muitas vezes retratado por uma pessoa fazendo blackface. Em uma tradição que data da Idade Média, pessoas de pele escura foram descritas como portadoras de ouro. No século 21, várias campanhas na Espanha levaram um negro a interpretar Balthazar em vez de uma pessoa de rosto pintado, o que contraria a tradição de que os vereadores municipais desempenham o papel, muitas pequenas cidades espanholas não tinham pessoas de origem subsaariana. Já que o rei Balthazar, em representações pictóricas tradicionais do final da Idade Média, é representado como uma pessoa negra (como um símbolo gráfico integrador ou cosmopolita, na tradição que os "sábios" ou "mágicos" que adoravam Jesus em Belém representavam os povos do mundo inteiro), adaptando-se a este ícone tradicional, motivou sua representação nas cavalgadas de Três Reis Magos por uma pessoa feita de preto. Em muitas cidades espanholas esse costume continua, enquanto outros agora perguntam a um proeminente morador de ascendência africana, por exemplo, um atleta de uma equipe esportiva local, para assumir esse papel nas cavalgadas.

Personagens natalinas
Santos do século I
Personagens do Novo Testamento
Personagens sem nome na Bíblia